Лесины — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лесины — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Лесины — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Лесины — деревня в Минском районе Минской области.